Ка́улиц () — немецкоязычные имена собственные:

 Каулиц — коммуна в Германии, в федеральной земле Саксония.
 Билл Каулиц (род. 1989) — вокалист группы «Tokio Hotel».
 Том Каулиц (род. 1989) — участник группы «Tokio Hotel».

Ка́улиц ():

 Каулиц (племя) — племя индейцев на западе США
 Каулиц (язык) — язык племени каулиц, относится к салишским языкам
 Каулиц — река на юго-западе штата Вашингтон, США.
 Каулиц — округ штата Вашингтон, США.